Mullewapp steht für:

 Mullewapp, niederdeutsche Bezeichnung für Vertreter der Säugetierfamilie der Maulwürfe
 Mullewapp, Kinderbuch von Helme Heine (1990)
 Mullewapp – Das große Kinoabenteuer der Freunde, deutsch-italienisch-französischer Computeranimationsfilm (2009)

Siehe auch:
 Ein Fall für Freunde (auch Geschichten aus Mullewapp), deutsch-italienische Zeichentrickserie für Kinder